Antonio Carafa (Napoli, seconda metà del XIV secolo – Sessa Aurunca, 1437) nobile napoletano soprannominato "Malizia" per l'astuzia politica, giustiziere di Calabria
 Antonio Carafa (Napoli, prima metà del XV secolo – dopo il 1485), diplomatico
 Antonio Carafa (1520 circa – 1588), governatore generale delle armate della Chiesa, marchese di Montebello
 Antonio Carafa (Montefalcone nel Sannio, 1538 – Roma, 1591), cardinale italiano
 Antonio Carafa (1542-1578), terzo principe di Stigliano, sposò Ippolita Gonzaga
 Antonio Carafa della Stadera (1586-1636?), nobile italiano
 Antonio Carafa (Torrepaduli, 1642- Vienna, 1693), uomo d'armi italiano, fu generale e maresciallo di campo di Leopoldo I del Sacro Romano Impero
 Antonio Carafa (m. 9 maggio 1704) vescovo di Ugento dal 1663 alla morte
 Antonio Carafa Duca di Noja, Sindaco di Napoli dal 16 luglio 1848 al 14 gennaio 1857